Брум Эрик Пинниджер (; ) — индийский хоккеист на траве, полузащитник; спортивный стрелок. Двукратный олимпийский чемпион 1928 и 1932 годов.

Биография 
Эрик Пинниджер родился 28 декабря 1902 года в городе Сахаранпур в Британской Индии.

Учился в школе «Дубовая роща» в Массури.

В юности показывал высокие результаты в стрельбе, в 1919 году выиграл одну из главных наград Британской империи и претендовал на участие в летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене, однако Индия не отправила своих стрелков.

С 1925 года работал на Северо-Западной Индийской железной дороге, затем перебрался в Лахор.

Играл в хоккей на траве за Пенджаб.

В 1928 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал золотую медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 5 матчей, мячей не забивал.

На Играх-1928 был вице-капитаном сборной, а после ухода Джайпала Сингха стал капитаном.

В 1932 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевал золотую медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 2 матча, забил 1 мяч в ворота сборной США. Не был капитаном из-за внутрикомандных конфликтов между индусами и английскими индийцами.

Мог выступить и на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Когда сборная Индии потерпела поражение в одном из матчей перед Играми, Пинниджер получил предложение присоединиться к команде, но отказался.

В конце 1930-х годов считался лучшим центральным полузащитником мира.

В 1949 году эмигрировал в Великобританию, где был дом его дедушек и бабушек, которые уехали в Индию в 1850-х годах. Поселился в Шотландии с дочерью.

Умер 30 декабря 1996 года в британском городе Эдинбург.

Семья 
Жена Эрика Пинниджера Флоренс была легкоатлеткой, лучшей копьеметательницей Индии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Двукратные олимпийские чемпионы
Игроки мужской сборной Индии по хоккею на траве
Стрелки Индии
Спортсмены нескольких видов спорта